Girl on Fire (band), een Amerikaanse rockband
 Girl on Fire (album), een album van Alicia Keys
 Girl on Fire (single), een single van bovenstaand album